Buchanan County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Buchanan County (Iowa) – okres státu Iowa
 Buchanan County (Missouri) – okres státu Missouri
 Buchanan County (Virginie) – okres státu Virginie